Максимовщина — название населённых пунктов:

Россия 
 Максимовщина — деревня в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области.
 Максимовщина — село в Максимовском муниципальном образование Иркутского района Иркутской области. 
 Максимовщина — деревня в Оёкском муниципальном образование Иркутского района Иркутской области.

Украина 
 Максимовщина — село в Оржицком районе Полтавской области.
 Максимовщина — село в Белопольском районе Сумской области.